Застиње може бити:

 Застиње (Ливно), насеље у општини Ливно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Застиње (Горњи Вакуф-Ускопље), насеље у општини Горњи Вакуф-Ускопље, Федерација БиХ, БиХ